Ауй:

 Ауй — горная река в России, протекает в Республике Башкортостан, Гафурийский район.